Lutherska missionskyrkan kan syfta på:

 Lutherska missionskyrkan, Göteborg – en kyrkolokal i Göteborg
 Lutherska missionskyrkan – en kyrkobyggnad i Halmstad, se Trefaldighetskyrkan, Halmstad